Тур Страны Басков 2017 — 57-я по счёту многодневная шоссейная велогонка по дорогам Испании, 14-й календарный старт  Мирового Тура UCI 2017 года . Гонка стартовала 3 апреля в Памплоне и финишировала Индивидуальной разделкой 8 апреля в Эйбаре. Гонка состояла из шести этапов, общая протяжённость дистанции велогонки составила 828,8 км. Победитель Тура Страны Басков 2016 года Альберто Контадор, сменивший в этом сезоне команду на , принял участие в гонке. Но победителем же стал другой не менее великий гонщик из команды  Алехандро Вальверде, опередив в генеральной классификации Контадора на 17 секунд. Третьим финишировал, тоже испанец и прошлогодний представитель , теперь защищающий цвета бахрейской  Ион Исагирре.

Участники 
В гонке приняли участие 20 команд (18 UCI WorldTeams, 2 UCI Professional Continental teams), представивших по 8 гонщиков. Общее количество вышедших на старт 160 райдеров.

Российские участники 
: Сергей Чернецкий (21)
: Максим Бельков (123), Матвей Мамыкин (80)

Маршрут

Классификации 
Участники Тура Страны Басков будут награждаться лидерскими майками в пяти различных классификациях:
  Жёлтая майка — Генеральная классификация
  Белая майка — Очковая классификация
  Красная майка в белый горошек — Горная классификация
  Бирюзовая майка — Спринтерская классификация
  Командная классификация

Гонка

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Классификации

Генеральная классификация

Очковая классификация

Горная классификация

Спринтерская классификация

Командная классификация

Очки мирового тура

Система начисления очков 

Также за этапы

Лидеру генеральной классификации после каждого этапа также прибавляется по 10 очков

Ссылки 

 

2017
Мировой тур UCI 2017
Спорт в Испании в 2017 году
Апрель 2017 года